UK Championship 2022 – piąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozgrywany był w dniach 12–20 listopada 2022 roku w Barbican Centre w Yorku. Zwycięzcą został Mark Allen pokonując w finale Ding Junhuia. Obrońca tytułu z poprzedniego roku, Zhao Xintong, wyeliminowany został już w pierwszej rundzie turnieju.

Nagrody 

Zwycięzca: 250 000 £
II Miejsce: 100 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Ostatnia 16: 15 000 £
Ostatnia 32: 10 000 £
Ostatnia 48: 7 500 £
Ostatnia 80: 5 000 £
Ostatnia 112: 2 500 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 1 205 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 137, 107, 103, 102  Ronnie O’Sullivan
 135, 131, 126, 122, 118, 105, 105, 102  Ding Junhui
 133, 111, 110, 104, 100  Shaun Murphy
 132, 115, 113, 109, 108, 105, 105  Mark Allen
 130, 104, 104, 103, 103  Sam Craigie
 129, 100  Mark Selby
 128  Zhou Yuelong
 127, 123, 105, 101, 100  Jack Lisowski

 127, 112, 105  Ryan Day
 124  Luca Brecel
 119, 111  Hossein Vafaei
 118  Xiao Guodong
 103, 102  Stuart Bingham
 103, 101  Kyren Wilson
 103, 100  Tom Ford
 102, 101  Joe Perry

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 5-10 listopada 2022 w Ponds Forge w Sheffield (Anglia).

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 144  Cao Yupeng
 140, 112  Matthew Selt
 140  Li Hang
 135, 116  Ashley Hugill
 135  Chen Zifan
 134, 108  Andy Hicks
 134, 103  Dylan Emery
 134, 102  Joe Perry
 132, 120  Yuan Sijun
 130  Allister Carter
 129, 124, 108, 106, 103  Marco Fu
 129, 121, 104, 100  Sam Craigie
 129  Jak Jones
 127, 111  Hossein Vafaei
 127  Zak Surety
 126, 109  Matthew Stevens
 126, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 124  Fan Zhengyi
 123, 120  Ding Junhui
 123, 113  Fraser Patrick
 123  Peter Lines
 122  Jordan Brown
 121  Dominic Dale
 121  Pang Junxu

 120  Robbie Williams
 119, 107  Michael White
 117, 101, 100  Zhou Yuelong
 117  Jamie Clarke
 116  Andy Lee
 116  Si Jiahui
 113  Julien Leclercq
 113  Wu Yize
 112, 109, 106  Duane Jones
 112  Xu Si
 111  Anthony Hamilton
 109, 101  David Lilley
 108, 102  Tom Ford
 108, 100  Stephen Maguire
 106  David Gilbert
 106  Lü Haotian
 106  Ross Muir
 103  Alfred Burden
 103  Andres Petrov
 103  Jimmy White
 102  Lü Haotian
 102  Mark Joyce
 101  Ryan Davies
 100  Tian Pengfei

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2022 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

UK Championship
2022 w Anglii
York
2022 w snookerze